Black Iris III est un tableau de la peintre américaine Georgia O'Keeffe, une peinture à l'huile en 1926. 
L'œuvre est conservée au Metropolitan Museum of Art de New York, États-Unis.

Notes et références

Liens externes 

Tableau de Georgia O'Keeffe
Tableau réalisé en 1926
Nature morte avec fleurs
Fleur dans la peinture
Œuvre conservée au Metropolitan Museum of Art
1926 aux États-Unis